100 Flowers или Hundred Flowers (Сто цветов) может означать:
 Hundred Flowers — независимая газета, издававшаяся в Миннеаполисе в 1970-х годах.
 100 Flowers — первоначальное название калифорнийского музыкального коллектива Urinals.
 Сто цветов - китайская кинопремия.

См. также 
 Пусть расцветают сто цветов